Lætitia est un nom propre d'origine latine qui signifie joie, allégresse.

Mythologie 
Læticia, déesse romaine de la joie et de la fertilité ayant une figure en géomancie.

Célébrités

Lætitia 
 Lætitia Bléger, Miss France 2004.
 Laetitia Casta, mannequin et actrice française.
 Lætitia Dosch, actrice française.
 Lætitia Gabrielli, actrice française.
 Laëtitia Milot, mannequin et actrice française.
 Lætitia Guarino, Miss Suisse 2014.

Læticia 
Læticia Boudou, veuve de Johnny Hallyday.

Leticia

Letizia 
 Letizia Ortiz Rocasolano, princesse des Asturies, puis reine d'Espagne, épouse de Felipe de Borbón depuis 2004.
 Maria Letizia Ramolino, mère de .

Personnage de fiction 
 Lætitia, personnage de fiction du manga Vampire Chronicles.
 Lætitia est une chanson de Serge Gainsbourg (dont le vrai titre est Elaeudanla téïtéïa)
 Lætitia Weiss est le personnage féminin principal du film les Aventuriers interprété par Joanna Shimkus 
 Laetitia est un titre de la B.O du même film chanté par Alain Delon
 Laetitia est une chanson de Jean-Jacques Goldman
 Laëtitia ou la Fin des hommes, roman de Ivan Jablonka paru en 2016

Télévision
 Laëtitia est une mini-série de Jean-Xavier de Lestrade

Pseudonymes 

Laetitia, réalisatrice et actrice française.

Astronomie
 (39) Lætitia est un astéroïde

Prénom féminin